Pidcock steht für:

 Pidcock (Georgia), ein Ort im Brooks County (Georgia), im US-Bundesstaat Georgia

Pidcock oder Pitcock ist der Familienname folgender Personen:

 James N. Pidcock (1836–1899), US-amerikanischer Politiker
 Josh Pitcock, Stabschef des US-Vizepräsidenten Mike Pence
 Thomas Pidcock (* 1999), britischer Radsportler